Анисифоров — фамилия; имеет женскую форму Анисифорова.

 Анисифоров, Виктор Матвеевич (1922—2004) — советский футболист, нападающий.
 Анисифоров, Пётр Иванович (род. 1958) — российский архитектор, вице-президент Союза архитекторов России.

Анисифорова 
 Анисифорова, Нина Николаевна (1914—1989) — заслуженный художник БАССР.